Irena Aleksaitė (1933–2018) – litewska teatrolog
 Irena Aleksaitė (ur. 1952) – tłumaczka na język litewski z polskiego i rosyjskiego